behaarde zaadmier
 bruine zaadmier
 dwergzaadmier
 gele zaadmier
 Pacifische zaadmier
 ribbelzaadmier
 zwarte zaadmier